Vigier ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Vigier (* 1965), französische Künstlerin, siehe Annie Vigier & Franck Apertet

 Robert Vigier (1926–1986), französischer Rugby-Union-Spieler
 Sébastien Vigier (* 1997), französischer Radsportler
 Urs Viktor Vigier (1814–1879), Schweizer Jurist und Politiker
 Walter von Vigier (1851–1910), Schweizer Genremaler

 William A. de Vigier (1912–2003), Schweizer Unternehmer